

Coatepeque, città nel dipartimento di Santa Ana
 Lago di Coatepeque, lago

Coatepeque, città nel dipartimento di Quetzaltenango